Рудольф — чоловіче ім'я. Ім'я складається із старонімецьких слів «hrōd» (слава, честь) і «wolf» (вовк). Таким чином ім'я Рудольф означає «славний вовк». Французький варіант — Родольф.

Відомі носії 
 Рудольф I (король Німеччини) (1 травня 1218 — 15 липня 1291)
 Рудольф II (*18 липня 1552 — 20 січня 1612) — імператор Священної Римської імперії.
 Рудольф IV (герцог Австрії) (1 листопада 1339 — 27 липня 1365)
 Рудольф (кронпринц Австрії) (21 серпня 1858 — 30 січня 1889)
 Рудольф Штайнер
 Рудольф Дізель
 Рудольф Клаузіус
 Рудольф Крістоф Ойкен (30 грудня 1865 — 15 вересня 1926) — німецький письменник і філософ. Лауреат Нобелівської премії з літератури 1908 року.
 Рудольф Крістоф (1499–1545) — німецький математик.
 Рудольф Гесс
 Абель Рудольф Іванович
 Рудольф Валентіно
 Рудольф Людвіг Мессбауер
 Рудольф II (король Бургундії)

Інші 
 Рудольф — вигаданий північний олень з упряжки Санта-Клауса.

Топонім

Рудольф — місто, штат Вісконсин
 Рудольф — селище, штат Вісконсин
 Рудольф — переписна місцевість, штат Огайо

Чоловічі імена
Німецькі імена